"Super Sucessos Infantis (Vol.4)" é o quarto álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2002.

Faixas 

 Vem Ser Nosso Amigo
 Papagaio Bonitão
 Hora da Refeição
 Pot-Pourri Minha Escolinha 
 Bom Dia Aos Amiguinhos
 Chinês
 A Janelinha
 É Hora de Lanchar
 Meu Prézinho
 A Patinha da Vovó
 A Grama Foi Crescendo
 O Show vai Começar
 Chuveiro, Chuveiro
 Pot-Pourri Cantigas de Roda
 Cachorrinho Está Latindo
 Carneirinho, Carneirão
 Fui no Itororó
 Escravos de Jó
 Ciranda, Cirandinha
 A Dança das Frutas
 As Diferenças
 A Dança do Piu-Piu
 Os Peixinhos
 Pot-Pourri A Festa
 Festa dos Insetos
 A Formiguinha (Sacudi, Sacudi)
 Apareceu a Margarida
 O Trem de Ferro
 Vai Lá Brasil (Bônus Track)

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2002 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa